Пашки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пашки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Пашки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Пашки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Пашки — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Пашки — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Пашки  — упразднённое село в Иркутском районе Иркутской области. Входило в состав Большеразводнинского сельского совета. Затоплено при строительстве Иркутского водохранилища.
 Пашки — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Пашки — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Пашки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Пашки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.